Der Rajon Mostyska (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 60.000 Einwohnern. Er lag im Westen der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 845 km².

Geographie 
Der Rajon lag Westen der Oblast Lwiw und grenzte Nordwesten an Polen, im Nordosten an den Rajon Jaworiw, im Osten an den Rajon Rajon Horodok, im Südosten an den Rajon Sambir sowie im Südwesten an den Rajon Staryj Sambir.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 gegründet und nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, zwischen 1941 und 1944 wieder aufgelöst und dem Distrikt Galizien zugeordnet, kam dann aber wieder zur Sowjetunion bzw. zur Ukrainischen SSR. 1959 wurde der Rajon Sudowa Wyschnja und der Rajon Krukenytschi angeschlossen, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Jaworiw.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 2 Stadtgemeinden, 5 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 110 Dörfer

Städte

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Mostyska
Rajon Jaworiw
Aufgelöst 2020